El término toloache puede referirse, en esta enciclopedia:

 al nombre común de la planta Brugmansia candida, o
 al nombre común de la planta Datura ferox.